Marquee bezeichnet:
 in der Informationstechnik die Laufschrift
 davon abgeleitet das (veraltete) HTML-Tag 
 sowie den gleichnamigen Bildschirmschoner des Betriebssystems Microsoft Windows
 den nicht mehr existierenden Konzertsaal Marquee Club in London
 eine ehemalige Berliner Band, Marquee Moon
 ein Musikalbum, siehe Marquee Moon (Album)

Siehe auch: Marque